August Klasing ist der Name folgender Personen:

* August Klasing (Verleger, 1809) (1809–1897), deutscher Buchhändler und Verleger
 August Klasing (Verleger, 1881) (1881–1958), deutscher Verleger